Лати́нін () — російське прізвище. Жіноча форма — Латиніна.

Відомі особи 
 Латинін Борис Олександрович  — радянський вчений-археолог.
 Латинін Валерій Анатолійович  — радянський журналіст, російський поет і прозаїк.
 Латинін Леонід Олександрович  — радянський і російський поет і прозаїк, чоловік Алли Латиніної та батько Юлії Латиніної.
 Латиніна (Бочарова) Алла Миколаївна — радянський і російський літературознавець, журналіст.
 Латиніна (Дирій) Лариса Семенівна — радянська гімнастка, дев'ятиразова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики.
 Латиніна Юлія Леонідівна — письменниця, журналістка, теле- і радіоведуча, колумніст, дочка Алли Латиніної.

Російські прізвища